Державний суверенітет
 Народний суверенітет 
 Суверенітет особистості
 Суверенітет споживача
 Повітряний суверенітет